The Fairest of Them All () — пятый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 1 февраля 1970 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы RCA Records